Shelby County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Shelby County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 78001258
 Shelby County Courthouse (Texas), ID-Nr. 71001074